

Toponyme 

 Twin Lakes, une census-designated place située en Californie, dans le comté de Mono ;
 Twin Lakes, une census-designated place située en Californie, dans le comté de Santa Cruz ;
 Twin Lakes, une census-designated place du comté de Lake dans le Colorado ;
 Twin Lakes, une census-designated place du comté d'Adams dans le Colorado ;
 Twin Lakes, une ville du Minnesota ;
 Twin Lakes, une census-designated place située dans l’État de New York ;
 Twin Lakes, une census-designated place située dans l’État de Washington ;
 les lacs Twin, des plans d'eau en Californie ;
 le réservoir Twin Lakes, un lac de barrage au Colorado.